Die 90. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand vom 25 bis 26. Juni 2022 in Saarbrücken in der Hermann-Neuberger-Sportschule statt.

Erstmals wurde Dang Qiu deutscher Meister im Einzel. Dagegen siegte er im Doppel zum fünften Mal in Folge, jeweils mit deinem Partner Benedikt Duda. Ebenso holte Sabine Winter erstmals den Titel im Einzel, in der Vergangenheit gewann sie sechs Mal „nur“ im Doppel, im Einzel stand sie in der Vergangenheit drei Mal im Endspiel. Yuan Wan siegte sowohl im Damendoppel mit Chantal Mantz als auch im Mixed mit Cedric Meissner.

Ursprünglich sollten die Meisterschaften in Berlin stattfinden. Da dort aber keine geeignete Halle zur Verfügung stand bot sich Saarbrücken kurzfristig als Veranstalter an. 1250 Zuschauer wurden gezählt, deutlich weniger als vor der Corona-Pandemie.

Es fehlten Patrick Franziska, Ruwen Filus, Ricardo Walther und Kilian Ort. Dimitrij Ovtcharov stieg nach der ersten Runde krankheitsbedingt aus dem Turnier aus. Ebenfalls traten Vorjahressiegerin Nina Mittelham, Petrissa Solja und Shan Xiaona nicht an.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Literatur 
 Ausführliche Berichte in Zeitschrift tischtennis, 2022/7, Seite 14–21

Weblinks 
 Alle Ergebnisse (abgerufen am 1. Juli 2022)
	

2022
Tischtennisveranstaltung 2022
Sportveranstaltung in Saarbrücken